Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie są czwartymi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje są rozgrywane w dniach 3 – 6 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu sztafetowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi sprinterskie 

Do zawodów zgłoszonych zostało 100 zawodników. Nie wystartowali  Ren Long i  Andreas Birnbacher. W trakcie rywalizacji zdyskwalifikowany został  Florian Graf.

Mężczyźni 
Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 93 zawodniczki. W zawodach nie wystartowały  Susan Dunklee,  Éva Tófalvi oraz  Jitka Landova.

Wyniki:

Biegi pościgowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 61 zawodników. Nie wystartowali  Ted Armgren i  Dominik Landertinger. Rywalizacji nie ukończył  Tobias Eberhard.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały  Sara Studebaker,  Weronika Nowakowska-Ziemniak oraz  Elin Mattsson.

Wyniki:

Biegi sztafetowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 23 sztafety. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , , , .

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 18 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , , , .

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
Sport w Oberhofie
2013 w Niemczech